Derikx ist der Familienname von

 Geert-Jan Derikx (* 1980), niederländischer Hockeyspieler
 Rob Derikx (* 1982), niederländischer Hockeyspieler